Август Клугхардт (; 1847—1902) — немецкий композитор.

Провёл отрочество в Дессау, где в 1863 г. дебютировал как пианист. Первые уроки игры на фортепиано получил в возрасте 10 лет. В 1866—1867 гг. учился в Дрезденской консерватории у Адольфа Бласмана (фортепиано) и Адольфа Рейхеля (контрапункт). Затем работал дирижёром в Позене и Любеке, в 1869—1873 гг. в Веймаре, затем в Нойстрелице и наконец с 1882 г. до конца жизни занимал пост придворного капельмейстера в Дессау.

Принадлежал к . Его главные произведения: оратории «Die Grablegung Christi», «Die Zerstörung Jerusalems», «Judith»; оперы «Mirjam» (1871), «Iwein» (1879), «Gudrun» (1882), увертюры «Im Frühling», «Sophonisbe», «Siegesouverture», 5 симфоний, оркестр. сюиты, фортепианный квартет и квинтет, струнные квартет и секстет, концерты для скрипки, гобоя, виолончели.

Примечания

Литература 
 

Композиторы Германии
Академические музыканты Германии